Piwowarowa ist der Familienname folgender Personen:
 Anastassija Olegowna Piwowarowa (* 1990), russische Tennisspielerin
 Sascha Piwowarowa (* 1985), russisches Model

Siehe auch:
 Piwowarow